Косо́й переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Косой переулок — улица в Выборге.
 Косой переулок — улица в Иванове.
 В Казани:
 Косой переулок (бывший 1-й Косой переулок) — улица в историческом районе Пороховая слобода.
 2-й Косой переулок — улица в историческом районе Пороховая слобода.
 Косой переулок — улица в Красноярске.
 Косой переулок — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Косой переулок — прежнее (1828—1974) название улицы Оружейника Фёдорова.
 Косой переулок — прежнее (1896—1940) название Танкового переулка (в 1964 году вошёл в застройку 2-го Муринского проспекта и проспекта Пархоменко).

Украина 
 Косой переулок — улица в Одессе.
 Косой переулок — улица в Полтаве.

В литературе 
 Косой переулок () — переулок в магическом мире Гарри Поттера.

См. также 
 
 Косая линия